IIHF:s världsrankinglista är ett rankningsystem för landslag i ishockey. Rankingen för herrar baseras på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de fyra senaste världsmästerskapen. Damernas ranking baserar sig på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de tre senaste världsmästerskapen eftersom damerna inte spelar VM samma år som OS avgörs. Rankingen sammanställs av internationella ishockeyförbundet, IIHF.

Herrarnas ranking 2011
Baserar sig på resultaten från OS 2010 samt VM 2008, 2009, 2010 och 2011.

Damernas ranking 2011
Baserar sig på resultaten från OS 2010 samt VM 2008, 2009 och 2011.

Externa länkar
 2011 Men's world ranking
 2011 Women's world ranking

IIHF:s världsrankinglista